Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2002/2003 — 102-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 10 августа 2002 и закончился 1 мая 2003 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Портадаун».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003
2000-е годы в Северной Ирландии